Shanghai Golden Grand Prix 2013 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się 18 maja w Szanghaju. Zawody były drugą odsłoną prestiżowej Diamentowej Ligi w sezonie 2013.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Rekordy 
Podczas mityngu ustanowiono 1 krajowy rekord w kategorii seniorów:

Przypisy

Bibliografia 
 

2013 w lekkoatletyce
Shanghai Golden Grand Prix
2013 w Chinach